Вука́шин Але́ксич (; ) — югославский и сербский баскетболист, выступавший на позиции разыгрывающего.

Спортивная карьера

Клубная карьера 
В составе «Партизана» стал чемпионом Сербии 2008/09 и обладателем кубка Сербии 2009 года.

Карьера в сборной 
Являлся членом кадетской национальной команды, принимал участие в Кадетском чемпионате Европы 2001 года в Риге, где выиграл золотые медали. Являлся членом молодёжной сборной Сербии и Черногории до 20 лет, принимал участие в молодёжном Чемпионате Европы 2004 года для игроков до 20 лет.

Статистика в других лигах

Интервью 
 

Разыгрывающие защитники
Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Раднички»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Туров»
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Металац»